Las palabras tiempo fuera quieren decir:

 Tiempo fuera (banda), una banda de punk peruana.
 Tiempo fuera (deporte), una pausa solicitada durante una competición deportiva.
 Tiempo fuera (televisión), una pausa en un evento deportivo para mostrar anuncios comerciales.
 Tiempo fuera (psicología), una técnica de modificación de la conducta.